Barrow island est le nom de trois îles; deux en Australie, une en Angleterre.
 Barrow Island en Angleterre
 l'Île de Barrow en Australie-Occidentale
  au Queensland en Australie

Elles portent le nom de Sir John Barrow (1764 -1848), ancien secrétaire de l'amirauté britannique et fondateur de la Société royale de Géographie.